High Cross – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 High Cross – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 High Cross – miejscowość w hrabstwie Kornwalia (Anglia)
 High Cross – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 High Cross – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 High Cross – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 High Cross – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 High Cross – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 High Cross – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)